Dick Clark (1928) amerikai politikus, szenátor
 Dick Clark (1929–2012) amerikai televíziós, producer
 Dick Clark (1944–2017) amerikai építész